Revier (vom mittelniederländischen  oder altfranzösischen  für die „Ufergegend“ oder den „Küstenabschnitt“) steht für:
 den Aufenthaltsraum in der Verhaltensforschung, siehe Aktionsraum
 das Gebiet, auf welches ein Tier Anspruch erhebt, siehe Revier (Tier)
 das Gebiet, in dem Bergbau betrieben wird, das Bergbaurevier
 ein Segelrevier oder entsprechend für andere Wassersportarten ein Fahrgebiet, siehe Revier (Wassersport)
 ein begrenztes Fahrwasser für Seeschiffe oder das Seegebiet, für das eine Lotsenbrüderschaft zuständig ist, siehe Revier (Nautik)
 ein Jagdrevier
 ein Forstrevier
 den räumlichen Tätigkeitsbereich der Polizei, siehe Polizeirevier
 den räumlichen Tätigkeitsbereich der Feuerwehr, siehe Feuerwehrhaus
 ein Krankenrevier, siehe Krankenstation
 im Volksmund das Ruhrgebiet
 die Unterteilung von Zoos in größere Bereiche, jeder dieser Bereiche ist ein Revier (Zoo)

Revier ist der Künstlername von:
 Dorothy Revier (1904–1993), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Revere
 Riviera